Васи́лий Коле́сник:
 Колесник, Василий Артёмович (1914—1996) — Герой Советского Союза.
 Колесник, Василий Васильевич (1935—2002) — Герой Советского Союза.
 Колесник, Василий Степанович (1923—1945) — Герой Советского Союза.